Schulz puede referirse a:
 Otto Eugen Schulz, un botánico alemán.

 Augusto Gustavo Schulz

 Charles M. Schulz

 Guillermo Schulz

 Franz Schulz

 Markus Schulz

 Bruno Schulz

 Adelheid Schulz

 Miguel E. Schulz

 Dick Schulz

 Martin Schulz

 Christian Norberg-Schulz

 Friedemann Schulz von Thun

 Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari